Schmick ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo-Heinz Schmick (1909–1982), deutscher Chirurg, SS-Führer und KZ-Arzt
 Peter Schmick (1833–1899), deutscher Ingenieur
 Rudolf Schmick (1858–1934), deutscher Bauingenieur und Wasserkraftpionier